Il termine EPSO può riferirsi a:

 EPSO – Ufficio europeo per la selezione del personale
 EPSO – European Plant Science Organization
 EPSO – El Paso Symphony Orchestra
 EPSO – European Plastics Standards Organiser